Net Worth steht für:

 net worth, englisch für Nettovermögen, siehe Reinvermögen
 Net Worth (1995), kanadischer Fernsehfilm von Jerry Ciccoritti 
 Net Worth, Originaltitel von Die Macht des Geldes, amerikanischer Film von Kenny Griswold (2000)